Выборы в Европейский парламент в Греции прошли 13 июня 1999 года в рамках общеевропейских выборов, на них избиралась греческая делегация, состоящая из 25 депутатов. Выборы в Греции проходили по партийным спискам по пропорциональной системе при 3%-м избирательном барьере.

Результаты 
Выборы 1999 года стали 5-ми выборами в Европейский парламент. Оппозиционная консервативная Новая демократия, так же как и Коммунистическая партия Греции увеличили свою поддержку, в то время как правящая ПАСОК снизило представительство.

|- style="text-align:right;"
! style="background-color:#E9E9E9; width:400; text-align:left;" colspan="2" | Партия
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:left;" | Лидер
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Голоса
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | %
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | +/-
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Места
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | +/-
|-
|style="background-color: #166BC7" |
| style="text-align:left;" |Новая демократия
| style="text-align:left;" |Костас Караманлис	
| style="text-align:right;" |2 314 371
| style="text-align:right;" |36,00
| style="text-align:right;" |+3,34
| style="text-align:right;" |9
| style="text-align:right;" |0 
|-
|style="background-color: #2D902D" width=5px|
| style="text-align:left;" |Всегреческое социалистическое движение
| style="text-align:left;" |Костас Симитис
| style="text-align:right;" |2 115 844
| style="text-align:right;" |32,91
| style="text-align:right;" |-4,73
| style="text-align:right;" |9
| style="text-align:right;" |1 
|-
| style="background-color: #C80000" width=5px|
| style="text-align:left;" |Коммунистическая партия
| style="text-align:left;" |Алека Папарига
| style="text-align:right;" |557 365
| style="text-align:right;" |8,67
| style="text-align:right;" |+2,38
| style="text-align:right;" |3
| style="text-align:right;" |1 
|-
| style="background-color: #FF7F00" width=5px|
| style="text-align:left;" |Демократическое социальное движение
| style="text-align:left;" |Димитрис Цоволас
| style="text-align:right;" |440 191
| style="text-align:right;" |6,85
| style="text-align:right;" |новая
| style="text-align:right;" |2
| style="text-align:right;" |2 
|-
|style="background-color: #FFD000" |
| style="text-align:left;" |Синаспизмос
| style="text-align:left;" |Никос Константопулос
| style="text-align:right;" |331 928
| style="text-align:right;" |5,16
| style="text-align:right;" |-1,09
| style="text-align:right;" |2
| style="text-align:right;" |0 
|- style="border-top:2px solid gray;"
| style="background-color: #100077" width=5px|
| style="text-align:left;" |Политическая весна
| style="text-align:left;" |Антонис Самарас
| style="text-align:right;" |146 512
| style="text-align:right;" |2,28
| style="text-align:right;" |-6,37
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |2 
|-	
|
| style="text-align:left;" colspan="2" | Прочие партии
| style="text-align:right;" |522 485
| style="text-align:right;" |8,13
| style="text-align:right;" |—
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |—

|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Действительные бюллетени
| 6 429 036
|
| colspan="3" rowspan="2" |
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Недействительные и пустые бюллетени
| 283 648
|
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Всего
| 6 712 684
| 100,00
| —
| 25
| 1 
|- style="background-color:#E9E9E9"
| colspan="3" | Зарегистрированных избирателей/Явка
| 9 555 326
| 70,3
| colspan="3" |
|}

См. также 
 Выборы в Европейский парламент (1999)

Примечания

Ссылки 
 Εφημερίδα Το Ποντίκι, Τετάρτη 16 Ιουνίου 1999, σελίδες 13 - 28 
 Греческие депутаты: список 
 Ευρωεκλογές 1999, Υπουργείο Εσωτερικών 

Греция
Выборы в Европейский парламент в Греции
1999 год в Греции
Июнь 1999 года